|-
| 24501 - ||  || 5 ianuarie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 24502 - ||  || 1 ianuarie 2001 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 24503 - ||  || 3 ianuarie 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 24504 - ||  || 15 ianuarie 2001 || Oizumi || T. Kobayashi
|-
| 24505 - || 2001 BZ || 17 ianuarie 2001 || Oizumi || T. Kobayashi
|-
| 24506 - ||  || 21 ianuarie 2001 || Oizumi || T. Kobayashi
|-
| 24507 - ||  || 19 ianuarie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 24508 - ||  || 20 ianuarie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 24509 Joycechai ||  || 20 ianuarie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 24510 - ||  || 20 ianuarie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 24511 - ||  || 20 ianuarie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 24512 - ||  || 20 ianuarie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 24513 - ||  || 20 ianuarie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 24514 - ||  || 21 ianuarie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 24515 - ||  || 21 ianuarie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 24516 - ||  || 26 ianuarie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 24517 Omattage ||  || 29 ianuarie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 24518 - ||  || 26 ianuarie 2001 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 24519 - || 2001 CH || 1 februarie 2001 ||  || K. Korlević
|-
| 24520 Abramson ||  || 1 februarie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 24521 - ||  || 1 februarie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 24522 - ||  || 1 februarie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 24523 Sanaraoof ||  || 1 februarie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 24524 Kevinhawkins ||  || 1 februarie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 24525 - ||  || 1 februarie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 24526 Desai ||  || 1 februarie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 24527 - ||  || 1 februarie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 24528 - ||  || 1 februarie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 24529 Urbach ||  || 2 februarie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 24530 - ||  || 2 februarie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 24531 - ||  || 2 februarie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 24532 - ||  || 1 februarie 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 24533 - ||  || 2 februarie 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 24534 - ||  || 2 februarie 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 24535 - ||  || 2 februarie 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 24536 - ||  || 13 februarie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 24537 - ||  || 13 februarie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 24538 Charliexie ||  || 16 februarie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 24539 - ||  || 16 februarie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 24540 - ||  || 16 februarie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 24541 Hangzou ||  || 16 februarie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 24542 - ||  || 16 februarie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 24543 - ||  || 16 februarie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 24544 - ||  || 16 februarie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 24545 - ||  || 17 februarie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 24546 Darnell ||  || 19 februarie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 24547 Stauber ||  || 19 februarie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 24548 Katieeverett ||  || 19 februarie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 24549 Jaredgoodman ||  || 19 februarie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 24550 - ||  || 19 februarie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 24551 - || 2048 P-L || 24 septembrie 1960 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 24552 - || 2226 P-L || 24 septembrie 1960 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 24553 - || 2590 P-L || 24 septembrie 1960 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 24554 - || 2608 P-L || 24 septembrie 1960 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 24555 - || 2839 P-L || 24 septembrie 1960 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 24556 - || 3514 P-L || 17 octombrie 1960 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 24557 - || 3521 P-L || 17 octombrie 1960 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 24558 - || 4037 P-L || 24 septembrie 1960 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 24559 - || 4148 P-L || 24 septembrie 1960 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 24560 - || 4517 P-L || 24 septembrie 1960 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 24561 - || 4646 P-L || 24 septembrie 1960 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 24562 - || 4647 P-L || 24 septembrie 1960 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 24563 - || 4858 P-L || 24 septembrie 1960 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 24564 - || 6056 P-L || 24 septembrie 1960 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 24565 - || 6577 P-L || 24 septembrie 1960 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 24566 - || 6777 P-L || 24 septembrie 1960 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 24567 - || 6790 P-L || 24 septembrie 1960 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 24568 - || 6794 P-L || 24 septembrie 1960 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 24569 - || 9609 P-L || 24 septembrie 1960 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 24570 - || 2153 T-1 || 25 martie 1971 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 24571 - || 2179 T-1 || 25 martie 1971 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 24572 - || 2221 T-1 || 25 martie 1971 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 24573 - || 2237 T-1 || 25 martie 1971 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 24574 - || 3312 T-1 || 26 martie 1971 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 24575 - || 3314 T-1 || 26 martie 1971 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 24576 - || 4406 T-1 || 26 martie 1971 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 24577 - || 4841 T-1 || 13 mai 1971 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 24578 - || 1036 T-2 || 29 septembrie 1973 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 24579 - || 1320 T-2 || 29 septembrie 1973 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 24580 - || 1414 T-2 || 30 septembrie 1973 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 24581 - || 1474 T-2 || 30 septembrie 1973 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 24582 - || 2085 T-2 || 29 septembrie 1973 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 24583 - || 2197 T-2 || 29 septembrie 1973 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 24584 - || 3256 T-2 || 30 septembrie 1973 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 24585 - || 4201 T-2 || 29 septembrie 1973 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 24586 - || 4230 T-2 || 29 septembrie 1973 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 24587 Kapaneus || 4613 T-2 || 30 septembrie 1973 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 24588 - || 4733 T-2 || 30 septembrie 1973 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 24589 - || 5128 T-2 || 25 septembrie 1973 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 24590 - || 1156 T-3 || 17 octombrie 1977 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 24591 - || 2139 T-3 || 16 octombrie 1977 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 24592 - || 3039 T-3 || 16 octombrie 1977 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 24593 - || 3041 T-3 || 16 octombrie 1977 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 24594 - || 3138 T-3 || 16 octombrie 1977 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 24595 - || 3230 T-3 || 16 octombrie 1977 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 24596 - || 3574 T-3 || 12 octombrie 1977 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 24597 - || 4292 T-3 || 16 octombrie 1977 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 24598 - || 4366 T-3 || 16 octombrie 1977 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 24599 - || 5099 T-3 || 16 octombrie 1977 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 24600 - || 1971 UQ || 26 octombrie 1971 || Hamburg-Bergedorf || L. Kohoutek
|-